Один тикаль — номинал монет и банкнот в Сиаме, Камбодже и Бирме:
 Один тикаль (монета Сиама);
 Один тикаль (банкнота Сиама);
 Один тикаль (монета Камбоджи)
 Один тикаль (монета Бирмы) (один кьят).

См. также 
 Тикаль (денежная единица)
 Сиамский тикаль
 Камбоджийский тикаль
 Бирманский тикаль